Вулиця Левинського — вулиця у Долині.
 Вулиця Левинського — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Левинського — вулиця у Львові.

Вулиці, названі на честь людей